Туровцев — фамилия; имеет женскую форму Туровцева.
 Туровцев, Василий Иванович (1908—1964) — командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка 31-й смешанной авиационной дивизии Западного фронта, капитан, Герой Советского Союза.
 Туровцев, Виктор Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Туровцев, Николай Иванович (род. 1929) — советский и украинский садовод, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.